

Юркино — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Юркино — присілок, Волоколамський міський округ, Московська область
 Юркино — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Юркино — селище, Юринський район, Марій Ел

Див. також 
 Юрино